Ohre steht für:
 Ohre, linker Zufluss der Elbe bei Rogätz, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Ohře, linker Zufluss der Elbe gegenüber Litoměřice, Region Ústecký, Deutschland und Tschechien; siehe Eger (Elbe)
 (4801) Ohre, nach dem Elbezufluss Ohře benannter Asteroid
 Ohrekreis, ehemaliger Landkreis in Sachsen-Anhalt
 Ohrewiesen, historischer Flurname in Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Ohre-Klasse, Schiffsklasse

Siehe auch:
 Ore
 Ohr (Begriffsklärung)
 Ohrenberg